Patrick Joseph Kennedy (1858) - Amerikaans politicus, grootvader van president John F. Kennedy
 Patrick J. Kennedy (1967) - Amerikaans politicus, neef van president John F. Kennedy